Juliska může být:
 název místní oblasti v Praze 6
 Juliska (usedlost) – zaniklá viniční usedlost v Praze 6 – Dejvicích
 Stadion Juliska – sportovní stadion v Praze 6 – Dejvicích